UG-331 bezeichnet:

 Distrikt Zombo, ISO-3166-2-Code des Distrikts in Uganda (gültig bis zum 15. November 2016)
 Distrikt Omoro, ISO-3166-2-Code des Distrikts in Uganda (gültig seit dem 23. November 2017)

UG331